Aluta bezeichnet:
 einen Fluss in Rumänien, siehe Olt (Fluss)
 eine Pflanzengattung in der Familie der Myrtengewächse, siehe Aluta (Gattung)